Maskinongé peut signifier :

Zoologie 

Maskinongé, un poisson de la famille des brochets.

Toponymie

Maskinongé, une municipalité régionale de comté du Québec ;
 comté de Maskinongé, ancien comté du Québec ;
 Maskinongé, municipalité du Québec dans Maskinongé ;
 Maskinongé, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Maskinongé, district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1853 à 1867 ;
 Maskinongé, ancienne circonscription fédérale, au Québec (de 1867 à 1925) ;
 lac Maskinongé (Mont-Tremblant), un plan d'eau de la municipalité du Mont-Tremblant (secteur Saint-Jovite) dans la municipalité régionale de comté (MRC) Les Laurentides, dans la région administrative des Laurentides, au Québec ;
 lac Maskinongé, un plan d'eau de municipalité de Mandeville (Québec), dans la municipalité régionale de comté D'Autray, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec ;
 rivière Maskinongé, un cours d'eau de municipalité de Mandeville (Québec), dans la municipalité régionale de comté D'Autray, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec ;
 rivière Maskinongé (Argenteuil), un tributaire de la Rivière Rouge (laquelle se déverse dans la rivière des Outaouais) coulant dans la municipalité de Harrington, dans la MRC d'Argenteuil, dans les Laurentides, au Québec.

Homonymie de toponyme